Чемпионат Венгрии по футболу 2011/2012 проходил с 15 июля 2011 года по 27 мая 2012 года. Победу в чемпионате в 6-й раз в своей истории и за последние 8 лет одержал клуб «Дебрецен».

По итогам прошлого сезона в Венгерский национальный чемпионат II вылетели «МТК» и «Сольнок», занявшие 15-е и 16-е места. Лигу пополнили клубы «Диошдьёр» и «Печ».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

<small>
Источник: MLSZ

Бомбардиры 
 Источник: MLSZ ''

Ссылки 
 Официальный сайт

2011/2012
Венгрия
Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Спорт в Венгрии в 2011 году
Спорт в Венгрии в 2012 году